Esistono più comuni francesi con questo nome

Fours – Gironda
Fours – Nièvre